Камас може да се отнася за:
 Градове
 В САЩ
 Камас (Вашингтон)
 Камас (Юта)

 В Испания
 Камас

 Други
 Камас (окръг), окръг в Айдахо, САЩ